Jean Roussel-Despierres (1832-?), haut magistrat et homme de lettres français ;
 François Roussel-Despierres (1864-?), fils de Jean Roussel-Despierres, haut magistrat, diplomate et écrivain français.